Oosporidium är ett släkte av svampar. Oosporidium ingår i klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oosporidium